Il singolare dell'International Women's Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Nathalie Tauziat era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Monica Seles.

Monica Seles ha battuto in finale 6–0, 6–2 Mary Joe Fernández.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Monica Seles (campionessa)
  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Jana Novotná (semifinali)
  Chanda Rubin (secondo turno)

 Lindsay Davenport (secondo turno) 
 Mary Joe Fernández (finale) 
 Kimiko Date (primo turno) 
 Mary Pierce (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 1996